Vandenbussche ist der Familienname folgender Personen:
 Bram Vandenbussche (* 1981), belgischer Fußballspieler
 Brian Vandenbussche (* 1981), belgischer Fußballtorwart
 Ryan VandenBussche (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler